Davis Cup 2004 beschrijft de 93e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Spanje won voor de tweede keer de Davis Cup door in de finale de Verenigde Staten met 3-2 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep 1.

België won de eerste wedstrijd, maar verloor in de beslissingswedstrijd voor promotie naar de Wereldgroep. Hierdoor blijft het in de regionale groep 1.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland haalde de kwartfinale waarin het verloor van de latere kampioen Spanje. Oranje verzekerde zich hiermee van handhaving in de Wereldgroep.

Nederlandse Antillen 
Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 3.

De Antillen wonnen alle groepswedstrijden. De daarop volgende beslissingswedstrijden resulteerden in promotie naar groep 2.